Калантарлы — фамилия.
 Калантарлы, Бахши Гасан оглы (Галандарлы; 1903—1982) — азербайджанский театральный деятель, актёр и режиссёр.
 Калантарлы, Минаввер Самед кызы (1912—1963) — азербайджанская актриса, лауреат Сталинской премии, Заслуженная артистка Азербайджанской Республики.
 Келентерли, Явер (Явар Калантарлы) (1902—1979) — азербайджанская оперная певица и ханенде, Заслуженная артистка Азербайджанской Республики.